Cleòpatra V (mare de Cleòpatra VII)
 Cleòpatra V Selene